Owsianka ist der Name zweier Orte in Polen:
 Oswianka (Kobierzyce) (Haberstroh, Kreis Breslau/Schlesien) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Owsianka (Czarna Dąbrówka) (Landhof, Kreis Stolp/Pommern) in der Woiwodschaft Pommern